Франши́за ( «льгота») может означать следующее:
 Франшиза — объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из прав пользования брендом и бизнес-моделью франчайзера, а также иных благ, необходимых для создания и ведения бизнеса. В качестве франшизы могут выступать методы ведения бизнеса, товарный знак, технология со взаимными обязательствами и льготами между передающей (франчайзер) и получающей (франчайзи) сторонами, предоставляемые за плату и оформленные в соответствии с законом об охране интеллектуальной собственности.
 Франшиза (в страховании) — часть ущерба, не выплачиваемая (удерживаемая) страховой компанией при наступлении страхового случая.
 Медиафраншиза — интеллектуальная собственность, состоящая из персонажей, вымышленной вселенной и прочего в каком-либо оригинальном произведении (книге, фильме, телепрограмме, компьютерной игре и т. п.). Например, серии фильмов, их сиквелы, приквелы, ответвления сюжета.
 Франшиза — второе название команд в американских профессиональных спортивных лигах, например: Миннесота Тимбервулвз; в данном случае «Тимбервулвз» является франшизой.
 Франшиза — прозвище американского рестлера Шейна Дугласа.